Лос Индиос има више значења:

 Лос Индиос (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Индиос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Индиос, Гранха (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Индиос (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Индиос (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Индиос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Индиос (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Индиос, Сан Антонио дел Рефухио (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику